Egenolff oder Egenolf ist der Name folgender Personen:

 Egenolf von Staufenberg (vor 1273–1324), spätmittelalterlicher Märendichter 
 Christian Egenolff (1502–1555), deutscher Buchdrucker
 Peter Egenolff (1851–1901), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer